

Серпово — село в гміні Чарне Члуховського повіту Поморського воєводства
 Серпово — село в гміні Сміґель Косцянського повіту Великопольського воєводства

Серпово — присілок, Нікольський район, Вологодська область